Песис — фамилия. 

Известные носители:

 Песис, Борис Аронович (1901—1974) — русский советский критик, автор трудов о французской литературе, переводчик с французского.
 Песис, Георгий Александрович (1929—1980) — советский художник.